Эдди Прамдуане (); (род. 14 октября 1962 г., Джакарта) – индонезийский поэт, участник движения «Поэты против коррупции».

Краткая биография
Окончил среднюю школу «Махакам» в Джакарте. Один из основателей движения «Поэты против коррупции» и Всемирного альянса поэтов (2019). Основатель компании по организации литературных мероприятий «Pram 2ne Publisher & EO». Один из организаторов Поэтического фестиваля Савахлунто.

Творчество
Начал писать стихи в средней школе. Участвовал в постановках самодеятельных театров  (труппа “Энхакам», «Почи Джакарта»). В 2015 г. опубликовал авторскую антологию «Сплетая время». Стихи опубликованы также в литературных журналах и сборниках, в том числе «Читая Картини» (2016). Участник встречи поэтов родственных стран в Сингапуре (2016) и поэтических чтений в Малайзии, посвящённых Усману Авангу, (2016). В творчестве поэта большое место занимают проблемы исламской эсхатологии.

Основные публикации 
 Menyunting Waktu. Depok: Q Publisher, 2014.
Memo untuk Presiden. Surakarta: Forum Sastra Surakarta, 2015 (совместно с др.).  
 Senandung Tanah Merah. Jakarta: Kosa kata kita, 2016 (сборник пантунов).
 Kartini . Jakarta: Jobawi, 2016 (совместно с др.).
 Memo Anti Terorisme. Surakarta:  Forum Sastra Surakarta, 2016 (совместно с др.).  
 Yogja dalam Nafasku.  Yogjakarta: Balai bahasa DIY Yogjakarta, 2016 (совместно с др.).  
 Antologi Hari Puisi Indonesia " Matahari Cinta Samudera kata”.  Yayasan hari Puisi & Yayasan Sagang 2016 (совместно с др.).  
(сост.) Selamat Jalan Iwan Soekri. Jakarta:  Pustaka Amma Alamia, 2018 (совм. с Isson Khairul)

Перевод стихов поэта на русский язык
Пространство и время (Ruang dan Waktu); Дверь моего дома (Pintu Rumahku); Сплетая время (Menyunting Waktu) .
 Ruang dan Waktu. Пространство и время; Pintu Rumahku. Дверь моего дома; Menyunting Waktu. Сплетая время.

Примечания 

Писатели Индонезии
Театр Индонезии
Индонезийские поэты
Литературные группы Индонезии
Театральные деятели Индонезии